Högsta förvaltningsdomstolen ist der schwedische Name folgender Verwaltungsgerichte:

 Oberstes Verwaltungsgericht (Schweden) in Stockholm, Schweden
 Oberstes Verwaltungsgericht (Finnland) in Helsinki, Finnland